Miejscowości w USA:
 Uniontown – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Perry
 Uniontown – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Uniontown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Union
 Uniontown – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Uniontown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Uniontown – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
Gminy w USA:
 Uniontown (ang. Uniontown Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford